6-й Чемпионат мира по волейболу среди женских клубных команд прошёл с 13 по 19 октября 2012 года в Дохе (Катар) с участием 6 команд. Чемпионский титул выиграла команда «Соллис Озаску» (Озаску, Бразилия).

Команды-участницы 
 «Фенербахче» (Стамбул, Турция) — победитель Лиги чемпионов ЕКВ 2012;
 «Бохай Бэнк» (Тяньцзинь, Китай) — победитель чемпионата Азии среди клубных команд 2012;
 «Соллис Озаску» (Озаску, Бразилия) — победитель чемпионата Южной Америки среди клубных команд 2012;
 «Кения Признс» (Найроби, Кения) — победитель Кубка африканских чемпионов 2012;
 «Ланчерас де Катаньо» (Катаньо, Пуэрто-Рико) — представитель NORCECA;
 «Рабита» (Баку, Азербайджан) — по приглашению организаторов (победитель клубного чемпионата мира 2011).

Система проведения чемпионата 
6 команд-участниц на предварительном этапе были разбиты на две группы. 4 команды (по две лучшие из групп) вышли в плей-офф и по системе с выбыванием определили призёров чемпионата.

Предварительный этап

Группа A 

 14 октября: «Соллис Озаску» — «Бохай Бэнк» 3:0 (25:13, 25:14, 25:20).
 15 октября: «Соллис Озаску» — «Рабита» 3:1 (22:25, 25:20, 25:19, 25:20).
 16 октября: «Рабита» — «Бохай Бэнк» 3:1 (25:20, 25:22, 18:25, 25:21).

Группа В 

 13 октября: «Ланчерас де Катаньо» — «Кения Признс» 3:1 (25:19, 23:25, 25:19, 25:23).
 15 октября: «Фенербахче» — «Ланчерас де Катаньо» 3:0 (25:17, 25:17, 25:13).
 17 октября: «Фенербахче» — «Кения Признс» 3:0 (25:14, 25:17, 25:11).

Плей-офф

Полуфинал 
18 октября
 «Соллис Озаску» — «Ланчерас де Катаньо» 3:0 (25:15, 25:13, 25:15)
 «Рабита» — «Фенербахче» 3:0 (25:18, 25:20, 25:16)

Матч за 3-е место 
19 октября
 «Фенербахче» — «Ланчерас де Катаньо» 3:0 (25:16, 25:17, 25:17)

Финал

Итоги

Положение команд

Призёры 
  «Соллис Озаску» (Озаску): Ивна Марра, Самара Алмейда, Аденизия Силва, Таиса Дахер ди Менезис, Карине Соуза, Жаклин Карвальо, Габриэла Соуза, Шейла Кастро, Жозефа Фабиола Соуза, Даниэле Оливейра, Фернанда Гарай Родригис, Камила Брайт. Главный тренер — Луижомар Моура.

  «Рабита» (Баку): Добриана Рабаджиева, Ангелина Грюн, Катажина Скорупа, Наташа Крсманович, Маделайн Монтано, Аурея Круз, Александра Фомина, Мира Голубович, Наташа Осмокрович, Саня Старович, Фолуке Акинрадево, Ирина Жукова, Сузана Чебич. Главный тренер — Марчелло Аббонданца.

  «Фенербахче» (Стамбул): Марианне Штейнбрехер (Мари), Сенийе-Мерве Далбелер, Нихан Йелдан-Гюнейлигил, Паула Пекено, Элиф Онур, Недиме-Элиф Онер (Агджа), Ипек Сороглу, Седа Токатиоглу, Нилай Оздемир, Береника Окуневска, Мерьем Чалик, Эда Эрдем. Главный тренер — Камил Соз.

Индивидуальные призы 
 MVP: Шейла Кастро («Соллис Озаску»)
 Лучшая нападающая: Таиса («Соллис Озаску»)
 Лучшая блокирующая: Джессика Джонс («Ланчерас де Катаньо»)
 Лучшая на подаче: Ангелина Грюн («Рабита»)
 Лучшая на приёме: Жаклин Карвальо («Соллис Озаску»)
 Лучшая связующая: Недиме-Элиф Онер («Фенербахче»)
 Лучшая либеро: Камила Брайт («Соллис Озаску»)
 Самая результативная: Шейла Кастро («Соллис Озаску»)

Примечания

Ссылки 
 Чемпионаты мира по волейболу среди мужских и женских клубных команд на сайте ФИВБ

Чемпионаты мира по волейболу среди клубных команд
2012 год в волейболе
Октябрь 2012 года
Спорт в Катаре в 2012 году
Международные спортивные соревнования в Дохе
Чемпионаты мира в Катаре